

Жінки 
 Гірна Дарія Олегівна (* 1994) українська журналістка, телеведуча, авторка документальних фільмів.

Чоловіки 
 Гірний Василь Петрович (1902—1981) — український письменник, фейлетоніст, гуморист.
 Гірний Максим Андрійович (* 2001) — український футболіст, нападник клубу «Епіцентр» (Дунаївці).
 Гірний Олег Ігорович (1960—2020) — український науковець, освітній діяч, перекладач. Кандидат технічних наук.

Див. також 
 Майдан Гірний